

Toponymes 
 Spaulding, localité de l'Illinois.
 Spaulding, localité de l'Illinois.
 Spaulding, localité de l'Oklahoma.
 Spaulding, localité du Wisconsin.

Patronymes 
 Delaney Spaulding (1995-), joueuse américaine de softball.